BVG steht für:
 Baustoff-Vertriebs-Gesellschaft oHG in Kirn, eine Handelsgesellschaft der Basalt-Actien-Gesellschaft
 Berliner Verkehrsbetriebe, öffentlich-rechtliches Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr in Berlin
 Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft, 1999 von Reinhard Mohn gegründet, übt die Stimmrechte der Bertelsmann Stiftung und der Familie Mohn als Aktionäre des Bertelsmann-Konzerns aus
 Gesetz in der Schweiz über die berufliche Vorsorge (kurz Berufliches Vorsorge-Gesetz, BVG), siehe Drei-Säulen-System (Schweiz)#Die zweite Säule
 Besonderes Verhandlungsgremium im Zuge der Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE)
 Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, siehe Bochumer Verein
 Bremer Vorortbahnen GmbH, siehe Weserbahn GmbH
 Bundesversorgungsgesetz, regelt in Deutschland die staatliche Versorgung von Kriegsopfern und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Zweiten Weltkrieges ergeben
 Business Valuation Guidelines der Internal Revenue Servicees
 Flughafen Berlevåg (IATA-Code), norwegischer Flughafen

B-VG steht für:
 Bundes-Verfassungsgesetz in Österreich

bvg steht für:
 Bonkeng (ISO-639-3-Code), Bantusprache im Kamerun

Siehe auch:

 Betriebsverfassungsgesetz, korrekt BetrVG, siehe Betriebsverfassung
 Bundesverfassungsgericht, korrekt BVerfG
 Bundesverwaltungsgericht (Deutschland), korrekt BVerwG

BVG